Па́вел Ко́жин:
 
 Кожин, Павел Петрович (1924—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Кожин, Павел Сергеевич (1801—1851) — российский государственный деятель, гражданский губернатор Рязанской губернии.